Az 1973-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság a negyvenkettedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bajai Bácska-Posztó új neve Bajai SK lett.

A Kecskeméti Petőfi egyesült más kecskeméti csapatokkal Kecskeméti SC néven.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1973

Kosárlabda-bajnokság évei
1973 a kosárlabdában